The Star-Ledger (произносится Зэ Стар-Лэджер) — ежедневная  газета города Ньюарк, штат Нью-Джерси, США. Крупнейшая по тиражу газета в штате. Владелец — Advance Publications<ref name="njpa">Star-Ledger Member Newspapers — Dailies — The Star-Ledger   на сайте njpa.org</ref>.

 История 
Газета была основана в 1832 году под названием Newark Daily Advertiser и стала первой ежедневной газетой Ньюарка. В 1939 году  купил местную газету Newark Star-Eagle, объединил её со своей газетой Newark Ledger, в результате чего получилось издание с названием Newark Star-Ledger. В 1970-х годах слово Newark было удалено из названия и заменено на определённый артикль The.

Тогда же, в 1970-х годах, владелец запустил новую типографию в тауншипе , в стратегически важном месте, откуда легко было доставлять свежие номера газет в округа Юнион, Монмут, Сомерсет и Мидлсекс.

В 2005—2013 годах газета испытывала значительные финансовые трудности.

 Тираж 
будни / воскресенье
 Сентябрь 2008 — 316 280 / 455 699 (16-е место в США среди всех ежедневных газет)
 Январь 2013 — 311 904 / 442 274 (16-е место в США среди всех ежедневных газет)
 Март 2014 — 290 793 / 370 978

 Награды 
  — За выдающуюся подачу сенсационного материала — журналистам «за освещение отставки губернатора Нью-Джерси, который признался, что является геем».
 Премия Джорджа Полка за 2010 год — Эми Бритен и Марк Мюллер «за сюжет о систематическом использовании стероидов местными полицейскими, тюремщиками и пожарными»Московские корреспонденты The New York Times получили премию Полка   на сайте lenta.ru, 23 февраля 2011.
 Пулитцеровская премия 2011 года — За очерк — Эми Эллис Натт «за её тщательно проведённое расследование таинственного затопления рыболовецкого судна „Дева Мария“ (Lady Mary''), в результате которого шесть человек утонули».

В популярной культуре 
 Газета регулярно фигурирует в многочисленных эпизодах сериала «Клан Сопрано» (1999—2007), в частности, её выписывает и регулярно читает Тони Сопрано.
 Газета несколько раз упоминается одним из главных героев, Бартом Тринке, в фильме «Девушка из Джерси» (2004).

См. также 
 Пресса в США

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт (Мобильная версия) 
 Бизнес-центр The Star-Ledger 
 

Ньюарк (Нью-Джерси)
Газеты Нью-Джерси
Ежедневные газеты США
Газеты XIX века
Газеты XX века
Газеты XXI века